Лига чемпионов КАФ 2001 — 5-й розыгрыш турнира (37-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей в третий раз завоевал клуб «Аль-Ахли» из Египта.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF

2001